Gregorc ist der Familienname folgender Personen:

 Blaž Gregorc (* 1990), slowenischer Eishockeyspieler
 Luka Gregorc (* 1984), slowenischer Tennisspieler